Шарбаш:

 Шарбаш (деревня) — деревня в Буздякском районе Башкортостана.
 Шарбаш (приток Бырмы) — река в России, протекает в Кунгурском районе Пермского края.
 Шарбаш (приток Сугутки) — река в России, протекает в Урмарском районе Чувашской Республики.